Bridges se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edwin L. Bridges
 Thomas Charles Bridges